Иосиф (Юзеф) Исаевич Цукерман (, , 28 марта 1899, Грудек, Австро-Венгрия — 18 ноября 1941, Кастр, Франция) — польский и французский шахматист еврейского происхождения, мастер. Во время Октябрьской революции и Гражданской войны оказался в Москве. Выиграл чемпионат города. Потом вернулся в Польшу и жил в Белостоке. После победы в чемпионате местного шахматного клуба уехал в Париж. Выступал в местных соревнованиях. В 1930 году стал чемпионом французской столицы. Участвовал в проводившихся в Париже международных турнирах. После оккупации Франции войсками фашистской Германии, по воспоминаниям А. А. Алехина, Цукерман не стал дожидаться ареста и покончил с собой, бросившись с балкона.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Партии И. Цукермана из турнира в Париже 1933 г. на сайте 365Chess (ошибочно приписаны американскому мастеру Б. Цукерману)

Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Польши
Шахматисты Франции
Шахматисты XX века
Родившиеся в Городке (Львовская область)
Самоубийцы, бросившиеся с высоты